Goetia (du latin médiéval , dérivant du grec ancien  / ) a donné en français goétie, terme désignant l'art et la pratique de l'invocation de démons. Le terme latin peut renvoyer à :
 Goetia, projet d'album du groupe de black metal britannique Cradle of Filth.
 Ars Goetia, grimoire du  décrivant démons et rituels d'invocation.